Основной — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Основной — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 

 Основной — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области.

См. также 
 Основное